Sárvár steht für:

 die ungarische Kleinstadt, siehe Sárvár
 die frühere Verwaltungseinheit in Ungarn, siehe Kleingebiet Sárvár
 den heutigen Kreis in Ungarn, siehe Kreis Sárvár

Sárvár ist der Familienname von:

 Nikolaus Széchényi von Sárvár-Felsövidék (1868–1923), ungarischer römisch-katholischer Bischof